Lungtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lungtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 685066-151119), sjö i Ljusdals kommun, 
Lungtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687234-152188), sjö i Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn